Le Zürcher Filmpreis (Prix du film de la ville de Zurich) est un prix récompensant des réalisations exceptionnelles dans le domaine du cinéma indépendant et des médias audiovisuels, décerné chaque année par la ville de Zurich. 

Le prix peut être attribué aux films et aux cinéastes. La condition est que les auteurs ou les producteurs du film soient situés dans le canton de Zurich ou que les films ont des liens étroits avec le canton de Zurich. Des productions indépendantes des domaines du film de fiction, du documentaire, de l'animation et du film expérimental, réalisées pour le cinéma, peuvent être soumises. Les films télévisés ne sont admis qu'à titre exceptionnel. 

Le jury est composé d'une commission de cinq personnes composée de représentants de l'industrie cinématographique zurichoise, de critiques de films, du département culturel et d'organisations cinématographiques et culturelles.

Films primés 

2016  
 Raving Iran (réalisation : Susanne Regina Meures) 
 Dem Himmel zu nah (réalisation : Annina Furrer) 
 Das Leben drehen (portrait de Joseph Scheidegger, réalisation : Eva Vitija) 
 Europe, She Loves (réalisation : Jan Gassmann) 
 Une cloche pour Ursli (Schellen-Ursli, réalisation : Xavier Koller) 

2017 
 Das Kongo Tribunal (réalisation : Milo Rau) 
 L'Ordre divin (réalisation : Petra Volpe) 
 Marija (réalisation : Michael Koch) 
 Rakijada - Distilled Village Tales (réalisation : Nikola Ilić) 
 Usgrächnet Gähwilers (réalisation : Martin Guggisberg)  

2018 
 Chris the Swiss (réalisation : Anja Kofmel) 
 Dene wos guet geit (réalisation : Cyril Schäublin) 
 Der Läufer (réalisation : Hannes Baumgartner) 
 Genesis 2.0 (réalisation : Christian Frei) 
 Eldorado (réalisation : Markus Imhoof) 
 Glaubenberg (réalisation : Thomas Imbach) 
 Die Gentrifizierung bin ich. Beichte eines Finsterlings (réalisation : Thomas Haemmerli)

Références 

Distinction fondée en 1956
Récompense de cinéma en Suisse
Pages avec des traductions non relues
Zurich